

Білокаменка — село, Бескарагайський район, Абайська область
 Білокаменка — село, Глибоківський район, Східноказахстанська область